Eskand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Eskand (ort i Iran), Zanjan, 
 Īstīn, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar